Década de 180